Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Togo:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Togo, Berge
!
Togo, Berge